Derviş peut faire référence à : 
 Kemal Derviş (né en 1949), économiste turc.
 Suat Derviş (1904-05 - 1972), romancière, journaliste, traductrice, militante politique socialiste et féministe turque.

 Derviş Eroğlu (né en 1938), homme d'État nord-chypriote.
 Derviş Zaim (né en 1964), réalisateur et écrivain chypriote turc.